Гнилуша — река в Воронежской и Курской областях России. Устье реки находится в 58 км по правому берегу реки Ведуга.

Длина реки составляет 25 км, площадь водосборного бассейна 301 км².

Река берёт начало в селе Владимировка в Курской области. На реке расположены населённые пункты Рогочиха, Малая Гнилуша, Гнилуша, Нижняя Ведуга.

Основные притоки: Избище и Ведуга.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дон от города Задонск до города Лиски, без рек Воронеж (от истока до Воронежского гидроузла) и Тихая Сосна, речной подбассейн реки — бассейны притоков Дона до впадения Хопра. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 05010100812107000002235
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 107000223
 Код бассейна — 05.01.01.008
 Номер тома по ГИ — 07
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Воронежской области
Реки Курской области
Притоки Ведуги